Jméno Jošt z Rožmberka neslo více osob z rodu Rožmberků:

 Jošt I. z Rožmberka († 1369) – český nejvyšší komorník
 Jošt II. z Rožmberka († 1467) – nejvyšší převor českých johanitů, vratislavský biskup
 Jošt III. z Rožmberka (1488–1539) – 9. vladař domu rožmberského v letech 1532–1539